

Musica

Album
Only Human – album di Amon Düül II del 1979
Only Human – album di Dina Carroll del 1996
Only Human – album degli At Vance del 2002
Only Human – album di Toploader del 2011
Only Human – album di Cheryl del 2014
Only Human – album di Calum Scott del 2018

Singoli
Only Human – singolo di Cheryl del 2015
Only Human – singolo di Delta Goodrem del 2015
Only Human – singolo dei Jonas Brothers del 2019